Carto peut désigner :
 Carto, une revue de cartographie géopolitique éditée par le Groupe Areion ;
 Carto, une appellation commerciale pour les modèles de cigarettes électroniques ;
 Carto (anciennement CartoDB), un logiciel SIG pour le Web édité par la société du même nom .